Херакъл или по-късното Херкулес ( – Hēraklēs, Ηρακλής – Ираклис; ) може да се отнася за някое от следните понятия.

Лица 
 Херакъл – герой от древногръцката митология
 Херакъл – извънбрачен син на Александър Македонски
 Херкулес – името на героя Херакъл в древноримската митология

Други 
 „Херкуле“ (Ηρακλής) – спортен клуб в Солун (футбол, волейбол, баскетбол)
 „Херкулес“ – футболен клуб в Испания
 Херкулес – съзвездие в Северното небесно полукълбо
 Херкулес – кратер на Луната
 „Херкулес“ – серия кораби от Великобритания
 „C-130 Херкулес“ – транспортен самолет от САЩ

Филми 
 „Херкулес“ (Le fatiche di Ercole) – италиански филм от 1958 г.
 „Херкулес“ (Hercules) – италиански филм от 1983 г.
 „Херкулес“ (Hercules: The Legendary Journeys) – телевизионен сериал (1995 – 1999)
 „Херкулес“ (Hercules) – американски анимационен филм от 1997 г.
 „Младият Херкулес“ (Young Hercules) – телевизионен сериал (1998 – 1999)
 „Херкулес“ (Hercules) – анимационен сериал (1998 – 1999)
 „Херкулес“ (Hercules) – американски филм от 2014 г.
 „Легендата за Херкулес“ (Hercules: The Legend Begins) – американски филм от 2014 г.